Comtat de Jackson (Alabama)
 Comtat de Jackson (Arkansas)
 Comtat de Jackson (Carolina del Nord)
 Comtat de Jackson (Colorado)
 Comtat de Jackson (Dakota del Sud)
 Comtat de Jackson (Florida)
 Comtat de Jackson (Geòrgia)
 Comtat de Jackson (Illinois)
 Comtat de Jackson (Indiana)
 Comtat de Jackson (Iowa)
 Comtat de Jackson (Kansas)
 Comtat de Jackson (Kentucky)
 Parròquia de Jackson (Louisiana)
 Comtat de Jackson (Michigan)
 Comtat de Jackson (Minnesota)
 Comtat de Jackson (Mississipí)
 Comtat de Jackson (Missouri)
 Comtat de Jackson (Ohio)
 Comtat de Jackson (Oklahoma)
 Comtat de Jackson (Oregon)
 Comtat de Jackson (Tennessee)
 Comtat de Jackson (Texas)
 Comtat de Jackson (Virgínia de l'Oest)
 Comtat de Jackson (Wisconsin)